Kross oder Kroß ist der Familienname folgender Personen:

 David Kross (* 1990), deutscher Schauspieler
 Eerik-Niiles Kross (* 1967), estnischer Politiker und Diplomat
 Erik Kross (* 1956), deutscher Komponist
 Helga Kross (1917–1998), estnische Übersetzerin
 Helga Kross (1920–2002), auch bekannt als Helga Viira, estnische Übersetzerin
 Jaan Kross (1920–2007), estnischer Schriftsteller 

 Karrion Kross (* 1985), amerikanischer Wrestler
 Kayden Kross (* 1985), US-amerikanisches Model und Pornodarstellerin
 Märten Kross (* 1970), estnischer Musiker, Künstler, Filmproduzent und Schriftsteller
 Matthias Kroß (1953–2018), deutscher Philosoph
 Rolinha Kross (* 1961), niederländische Sängerin

Kross ist auch
 ein Flüssigkeitsmaß, siehe Kross (Einheit)
 ein polnischer Fahrradhersteller, siehe Kross (Fahrradmarke)

Siehe auch:

 Kris Kross, amerikanisches Rap-Duo
 Cross
 Gross
 Kroos